Маниха — топоним России:
 Маниха — бухта Обской губы;
 Маниха — ручей, приток Ваймоги;
 Маниха — левая протока в верхнем течении Северной Двины.